Norrviken kan syfta på:
 Norrviken – kommundel i Sollentuna kommun, 
 Norrvikens municipalsamhälle – municipalsamhälle 1929–1944
 Norrvikens villastad – småhusområde ("trädgårdsstad") i Norrviken i Sollentuna kommun
 Norrviken (pendeltågsstation) – station på Stockholms pendeltågsnät
 Norrviken, Bohuslän – historiska administrativa områden i norra Bohuslän
 Norrvikens domsaga – domsaga 1698–1970
 Norrvikens domsagas valkrets – valkrets var vid riksdagsval 1866–1908
 Norrvikens tingslag – tingslag 1927–1970
 Norrvikens trädgårdar – park i Båstads kommun, 
 Norrvik (Norrviken) – ort i Ludvika kommun,

Sjöar
 Norrviken (sjö) – sjö i Sollentuna kommun,  (2,49 km²)
 Norrviken (Väddö socken, Uppland) – sjö i Norrtälje kommun,  (5,79 ha)
 Norrviken (Möja socken, Uppland) – sjö i Värmdö kommun,  (8,56 ha)
 Norrviken, Västerbotten – sjö i Skellefteå kommun, 
 Norrviken (Hammarland, Åland) – sjö i Åland

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn